Krúglikovo (poble), població del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Krúglikovo (possiólok), població del territori de Khabàrovsk, a Rússia